Alireza Azizi – ex calciatore iraniano
 Khodadad Azizi – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano
 Massoud Azizi – velocista afghano
 Ovays Azizi – calciatore afghano
 Zied Azizi – ostacolista tunisino